Welcker ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Welcker (1838–1911), deutscher Politiker
 Adam Wenglein (1833–1915), deutscher Apotheker und Politiker
 Caius Welcker (1885–1939), niederländischer Fußballspieler
 Carl Theodor Welcker (1790–1869), deutscher Jurist und Politiker
 Carola Giedion-Welcker (1893–1979), deutsch-schweizerische Kunsthistorikerin, Kuratorin und Schriftstellerin
 Ernst-Rulo Welcker (1904–1971), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Friedrich Gottlieb Welcker (1784–1868), deutscher klassischer Philologe
 Gertrud Welcker (1896–1988), deutsche Schauspielerin
 Hans Meier-Welcker (1906–1983), deutscher Offizier und Historiker

 Johann David Welcker (1631–1699), deutscher Maler
 Kurt Welcker (1899–?), deutscher Parteifunktionär (NSDAP) und Zahnarzt
 Max Welcker (1878–1954), deutscher Volksschullehrer, Komponist, Organist, Chorleiter, Musikpädagoge und Herausgeber musikalischer Werke
 Philipp Heinrich Welcker (1794–1871), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Welker